Ложка для абсента — специализированная перфорированная ложка для разлития абсента.

История 
Первые ложки для абсента стали появляться в 1840-х годах. Как и другая параферналия, связанная с абсентом, широкое распространение они получили во второй половине XIX века, когда возникла проблема абсентизма (абсентового алкоголизма) городских низов. Употреблением подобных изысканных предметов буржуазия стремилась подчеркнуть свой социальный статус.

В XXI веке старинные ложки для абсента стали предметом коллекционирования, а цены на них доходят до 4000 долларов за редкие экземпляры. Это породило обширную индустрию подделок.

Роль в приготовлении абсента 

Вкус чистого абсента слишком горький для большинства пьющих, поэтому перед употреблением в него добавляют сахар (для абсента даже выпускается специальный кусковой сахар). Однако для растворения нужного количества сахара в абсент приходится добавлять воду, понижая его крепость. Ложка потому занимает важное место в классическом ритуале разлития абсента: на ней размещается кусочек сахара, а сама ложка опирается на края бокала с абсентом. Ледяная вода из фонтана для абсента капает на кусочек сахара, создавая в бокале напиток с желтоватым молочным оттенком ().

Конструкция 

Типичная ложка сделана из посеребрённого неблагородного металла или нейзильбера с помощью штамповки или, для более изысканных ложек, литья.

Ложка должна быть устойчивой при размещении наверху бокала, поэтому на ней делают углубления для краёв бокала или — чаще — выполняют её в форме плоской лопаточки. Традиционные формы отверстий: щели, стрелы, звёзды, трефы и бубны, кресты, круги, цветы. Начиная с 1889 года популярными стали дизайны в форме Эйфелевой башни.

Разнообразие конструкций приводит к тому, что иногда невозможно точно сказать, предназначалась ли ложка для абсента или для других надобностей.

Примечания

Литература 
 Collectibles: Spoons // Betina Wittels, Robert Hermesch. Absinthe, Sip of Seduction: A Contemporary Guide. Fulcrum Publishing, 2008. С. 68-69.
 Jad Adams. Hideous Absinthe: A History of the Devil in a Bottle. Univ of Wisconsin Press, 2004. С. 66.
 Absinthe spoons // R. Winston Guthrie, James F. Thompson. A Taste for Absinthe: 65 Recipes for Classic and Contemporary Cocktails. Potter/TenSpeed/Harmony, 2012. С. 21.

Ссылки 

Абсент
Ложки